Der Kreis Sopron (ungarisch Soproni járás) ist ein Kreis im Westen des nordwestungarischen Komitats Győr-Moson-Sopron. Er grenzt im Osten an den Kreis Kapuvár und im Süden an das Komitat Vas. Im Norden und Westen bildet das österreichische Burgenland die Grenze (13 Grenzgemeinden).

Geschichte 
Der Kreis entstand während der Verwaltungsreform Anfang 2013 aus dem Vorläufer, dem Kleingebiet Sopron-Fertőd (ungarisch Sopron-Fertődi kistérség). Von den 40 Gemeinden wurde lediglich die Gemeinde Répceszemere  an den Kreis Kapuvár abgegeben. 2015 folgte ihr die Gemeinde Agyagosszergény nach.

Gemeindeübersicht 
Der Kreis Sopron hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 2.654 Einwohnern auf einer Fläche von 22,31 Quadratkilometern. Ohne die Kreisstadt verringerten sich diese Werte auf 1.053 Ew. bzw. 18,34 km². Verwaltungssitz ist die größte Stadt Sopron, im Nordwesten des Kreises gelegen. Seit Dezember 1990 ist die Stadt rechtlich einem Komitat gleichgestellt (ungarisch Megyei jogú város).

* Grenzgemeinde zu Österreich

Quellen 
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: 
2013: ;
2016:

Einzelnachweise 



Sopron
Komitat Győr-Moson-Sopron